Progressive Graphics File, format de compressió d'imatges
 PGF també és el codi IATA de l'aeroport de la Llavanera, que serveix l'àrea de Perpinyà